Турниртът по волейбол за Световна лига по волейбол 1991 е 2-ро издание. Финалите се проведоха в Милано, Италия. Участваха десет отбора от 17 май до 27 юли 1991.

Участници

Интерконтинентални групи

Група A 

|}

Група B 

|}

Финали в Милано

Полуфинали и финал

Полуфинали 

|}

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди

Външни препратки 
 1991 World League Results 
 Sports123 
 Volleyball Almanac

Световна лига по волейбол